

Хростово — село в гміні Трошин Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Хростово — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства